Оськинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Клепиковском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Оськино.

История 
Оськинское сельское поселение образовано в 2006 г.

Население 
Перепись населения 2020 - 1085

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Клепиковского района
Сельские поселения Рязанской области